Il termine latino può assumere diversi significati.

Geografia 
 Appio-Latino – quartiere Q.IX del comune di Roma
 Latino – zona urbanistica 9e del comune di Roma
 Aggettivo geografico Latino, ossia "del Lazio", "laziale"

Linguistica 
 Alfabeto latino – sistema di scrittura
 Latino – sostantivo e aggettivo riferito alle lingue romanze, la gente, rispettive culture
 Latino – antica lingua indoeuropea latino-falisca
 Latino arcaico – forma della lingua latina precedente il latino classico
 Latino classico – latino letterario della tarda Repubblica romana e dei primi secoli dell'Impero romano; è studiato nelle scuole
 Latino volgare – forma parlata, in particolare tardoantica, della lingua latina
 Latino medievale – forma della lingua latina usata nel Medioevo
 Latino sine flexione – lingua artificiale inventata nel 1903 dal matematico italiano Giuseppe Peano

Mitologia 
 Latino (Λατῖνος) – figlio della maga Circe e dell'eroe Odisseo (Ὀδυσσεύς). Assieme ai fratelli Agrio (Ἄγριος) e Telegono (Τηλέγονος) regnarono sui Tirreni.
 Latino – re eponimo dei Latini

Storia 
 Latini – popolo dell'Italia preromana

Altro 
 Latinos o ispanico – termine utilizzato negli Stati Uniti d'America per identificare i discendenti dell'America Latina
 Latino – film del 1985 diretto da Haskell Wexler

Note

Altri progetti